Der Begriff Arenberg und dessen Schreibvariante Aremberg sind mehrdeutig. Es kann sich handeln um:

 das Haus Arenberg, ein Adelsgeschlecht, das in der Eifel ansässig war
 als Herrschaftsgebiet das „alte“ (linksrheinische) Herzogtum Arenberg 
 als Herrschaftsgebiet das „neue“ (rechtsrheinische) Herzogtum Arenberg-Meppen (1801/1803–1810)
 die Gemeinde Aremberg, im Ahrgebirge, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 den Berg Aremberg (Berg) (), im Ahrgebirge (Eifel) bei Aremberg, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 den Berg Arenberg (Eifel) (), in der Vordereifel (Eifel) bei Kaifenheim, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 die Burg Aremberg in der Eifel
 Koblenz-Arenberg, einen Stadtteil von Koblenz in Rheinland-Pfalz 
 das Kloster Arenberg in Koblenz, Rheinland-Pfalz
 das Schloss Arenberg (Löwen) in Belgien
 den ehemaligen Arenbergschen Palast in Brüssel. Siehe Egmontpalast 
 das Schloss Arenberg (Salzburg) in Österreich
 das Palais Arenberg, Wien
 den Arenbergpark, einen Park im dritten Wiener Gemeindebezirk
 die Arenberg (Schiff), einen Massengutfrachter 
 die Zeche Arenberg-Fortsetzung, ein Bergwerk in Bottrop
 den Arenberg (Ardeygebirge) in Witten und Herdecke
 einen Gemeindeteil von Wallers (Nordfrankreich)
 Trouée d’Arenberg, einem bei Wallers-Arenberg gelegenen Kopfsteinpflasterparcours des Radrennens Paris–Roubaix

Arenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Luise von Arenberg (1789–1823), Mutter von Max Joseph in Bayern und somit die Großmutter von Kaiserin Sisi
 Anna von der Mark-Arenberg († 1436), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 August Maria Raimund zu Arenberg (1753–1833), Offizier in französischen Diensten
 Carl Leopold von Arenberg (1721–1778), österreichischer Feldmarschall

 Ernest Alexandre Dominique d’Arenberg (Ernst Alexander Dominicus von Arenberg; 1643–1686), Fürst von Chimay
 Franz von Arenberg (1849–1907), deutscher Politiker
 Lee Arenberg (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Leopold Philipp von Arenberg (1690–1754), Herzog von Arenberg, Aarschot und Croÿ, Leopold Philipp (Arenberg)
 Ludwig Engelbert von Arenberg (1750–1820), Herzog von Arenberg, Aarschot und Meppen, siehe Ludwig Engelbert (Arenberg)
 Maria Viktoria Pauline von Arenberg (1714–1793), Ehefrau des Markgrafen August Georg Simpert von Baden
 Philipp von Arenberg (1848–1906), deutscher Hochadeliger und Domherr
 Prosper Ludwig von Arenberg (1785–1861), Herzog von Arenberg, siehe Prosper Ludwig (Arenberg)

Siehe auch:
 Ahrenberg
 Ahrensberg
 Aremberg (Begriffsklärung)
 Arenenberg
 Arensberg
 Arrenberg